Такахе:
 Такахе — нелетающая птица семейства пастушковых
 Такахе (вулкан) — вулкан в Западной Антарктиде (:en:Mount Takahe)